Серге́й Никола́евич Ряза́нский  (род. 13 ноября 1974, Москва) — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2015). Первый в мире учёный — командир космического корабля.

Количество полётов — 2. Длительность — 304 суток 23 часа 22 минуты. Число выходов в открытый космос — 4. Суммарная продолжительность выходов — 27 часов 39 минут.

28 июля 2017 года в 18:41 мск стартовал с космодрома Байконур в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-53/53.

Образование 
В 1991 году, после окончания московской школы № 520 поступил на , который окончил в 1996 году по специальности вирусология. С. Н. Рязанский является первым выпускником МГУ, который совершил полёт в космос.

В 2000 году окончил аспирантуру Института медико-биологических проблем РАН по специальности «Авиационная, космическая и морская медицина». В 2006 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук на тему «Особенности произвольных движений в условиях опорной разгрузки» по специальностям физиология и авиационная, космическая и морская медицина.

В 2015 году окончил с отличием магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Опыт работы 
С 1996 года работал в Государственном научном центре Российской Федерации Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ ИМБП РАН) в должности младшего научного сотрудника, с 1997 года — аспирант, с 2001 года — научный сотрудник, с 2003 года — старший научный сотрудник отдела сенсомоторной физиологии и профилактики ГНЦ РФ ИМБП РАН. Являлся членом Биоэтической комиссии ИМБП.

С 17 марта по 14 апреля 2000 года в ИМБП участвовал в эксперименте SFINCSS в составе седьмого экипажа, проведя в «наземном космосе» 28 суток. В 2001 году участвовал в экспериментах по длительной гипокинезии (3 по 7 суток). В 2002 году участвовал в эксперименте с 7-дневной «сухой» иммерсией (имитация состояния невесомости путём погружения в ванну, закрытую непромокаемой тканью). С января 2003 года проходил углубленное медицинское обследование в ИМБП в рамках отбора кандидатов на включение в отряд космонавтов ИМБП.

Подготовка к космическим полётам 
29 мая 2003 года решением ГМВК был зачислен в отряд космонавтов ИМБП. 5 июля 2005 года присвоена квалификация «космонавт-исследователь».

С 15 по 29 ноября 2007 года принимал участие (в качестве командира экипажа) в 14-суточном контрольном эксперименте по программе проведения эксперимента МАРС-500. С 31 марта по 14 июля 2009 года принимал участие (в качестве командира экипажа) в подготовительном эксперименте по программе проведения эксперимента МАРС-500, имитирующем полёт на Марс. Совершил около 750 прыжков с парашютом.

12 ноября 2010 года присвоена квалификация «космонавт-испытатель». 1 декабря 2010 года уволен из ГНЦ РФ ИМБП РАН и с 1 января 2011 года зачислен в отряд космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» на должность космонавта-испытателя.

С сентября 2011 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-35/36 в качестве бортинженера корабля и МКС. Получил классность — заслуженный испытатель космической техники. Проходил подготовку в составе дублирующего экипажа ТПК «Союз ТМА-08М» вместе с Олегом Котовым (ФКА) и Майклом Хопкинсом (НАСА) и в составе основного экипажа ТПК «Союз ТМА-10М».

Первый полёт 

Полёт начался 26 сентября 2013 года. Экипаж корабля Союз ТМА-10М в составе командира корабля Олега Котова и бортинженеров Сергея Рязанского и Майкла Хопкинса (НАСА), в 0:59 MSK, стартовал с космодрома Байконур к МКС, в 6:45 мск корабль пристыковался к модулю «Поиск» МКС. Сергей Рязанский стал участником долговременных экспедиций МКС-37/МКС-38.

9 ноября 2013 года в 18 часов 34 минуты по московскому времени российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский открыли выходной люк стыковочного отсека «Пирс» и приступили к работе на внешней поверхности Международной космической станции. В течение пяти часов 50 минут космонавты выполнили работы по проведению эстафеты олимпийского огня, а также проведения регламентных технических работ с оборудованием станции. Внекорабельная деятельность — 36 была завершена 10 ноября 2013 года в 00 часов 24 минуты по московскому времени. Для Олега Котова это стал четвёртый выход в открытый космос. Сергей Рязанский вышел в открытый космос впервые. 13 ноября 2013 года Сергей Рязанский отметил свой день рождения в космосе.

28 декабря 2013 года Сергей Рязанский вместе с Олегом Котовым совершил свой второй выход в открытый космос. Российские космонавты установили рекорд по пребыванию в открытом космосе в российских скафандрах «Орлан-МК» (производство НПП «Звезда»), проведя в космосе восемь часов семь минут.

27 января 2014 года С. Н. Рязанский совершил свой третий выход в открытый космос. Сергей Рязанский вместе с Олегом Котовым произвели монтаж камеры высокого разрешения (HRC) и камеры среднего разрешения (MRC) на служебном модуле «Звезда». Продолжительность выхода в открытый космос составила 6 часов 08 минут.

11 марта 2014 года в 7 часов 24 минуты спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-10М» совершил посадку в заданном районе юго-восточнее города Жезказган (Республика Казахстан). Посадка была произведена на день раньше, чем предполагалось и прошла в штатном режиме. В ходе космического полёта С. Рязанский регулярно отвечал на вопросы участников форума сайта журнала «Новости космонавтики».

12 марта 2014 года Сергей Рязанский в Научно-исследовательском испытательном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина принял участие в серии экспериментальных исследований в интересах межпланетных полётов и освоения планет Солнечной системы с участием космонавтов, только что возвратившихся на Землю после выполнения длительного космического полёта на Международной космической станции.

Второй полёт 

28 октября 2016 года Межведомственная комиссия Госкорпорации «Роскосмос» утвердила составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций (МКС-51/52, 52/53, 53/54, 54/55) к Международной космической станции в 2017 году. Рязанский Сергей Николаевич был назначен бортинженером экспедиций МКС-52/МКС-53 и командиром основного экипажа ТПК «Союз МС-05».

28 июля 2017 года в 18:41 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём (ТПК) «Союз МС-05». Командир корабля — Сергей Рязанский, бортинженеры — астронавты Рэндольф Брезник (НАСА) и Паоло Несполи (ЕКА). 29 июля 2017 года в 1:01 мск, после короткой четырёхвитковой схемы сближения, ТПК пристыковался к МКС. В 2:58 мск экипаж перешёл на борт МКС.
14 декабря 2017 года в 8:14 мск корабль «Союз МС-05» отстыковался от МКС и в 11:38 мск совершил посадку в казахской степи.

В 2017 году вышла первая книга С. Н. Рязанского — фотоальбом «Удивительная Земля», в которой представлено более 100 уникальных фотографий нашей планеты, сделанных космонавтом с борта Международной космической станции во время его двух космических полётов.

Статистика

Общественная работа 
28 марта 2016 года С. Н. Рязанский выбран председателем общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

9 марта 2017 года С. Н. Рязанский по предложению Всемирного антидопингового агентства вошёл в состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства РУСАДА.

Выступает как спикер по лидерству, мотивации, командообразованию, работе в стрессовых условиях, формированию корпоративной культуры безопасности.

16 июля 2018 года Сергей Рязанский покинул отряд космонавтов в связи с переходом на другую работу.

Семья 

 Дед — Михаил Сергеевич Рязанский (1909—1987) — советский учёный и Главный конструктор радиосистем ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда.
 Отец — Николай Михайлович Рязанский, в настоящее время — инженер-физик, вице-президент Федерации спортивного туризма Москвы, Председатель Маршрутно-Квалификационной комиссии Федерации, руководитель группы разбора трагедии на реке Юрункаш.
 Мать — Татьяна Юрьевна Рязанская, мастер спорта СССР, неоднократная победительница и призёр (1967—1973) Всесоюзных соревнований по спортивному ориентированию.
 Жена (первый брак) — Любава Дмитриевна.
 Жена (второй брак) — Александра.
 Пятеро детей: два сына Михаил и Максим (рожд. 24 июля 2015 года), две дочери-близняшки и дочь Мария (рожд. 24 июня 2021).

Библиография 
 
 
 Рязанский С.Н. Удивительная Земля. Планета тысячи цветов.- М.: Бомбора, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-04-106197-5

Награды и звания 
Награды и почётные звания:

 Герой Российской Федерации (8 сентября 2015 года) — за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции
 Лётчик-космонавт Российской Федерации (8 сентября 2015 года) — за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за три совершённых выхода в открытый космос.
 Медаль им. Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики России.
 Медаль им. М. С. Рязанского Федерации космонавтики России.
 Заслуженный испытатель космической техники
 Сертификат НАСА за личный вклад в работу над международным проектом «Бион-11».
 Диплом за существенный вклад в международный 240-суточный эксперимент по симуляции космического полёта — SFINCSS.
 Благодарность губернатора Московской области

Увлечения 
 Увлекается фотографией; из своего второго полёта в космос привёз 350 тысяч фотографий.  
 Нумизматика, игра в футбол, гандбол, спортивное ориентирование
 Ведёт собственный сайт в интернете сергей-рязанский.рф.
 Болельщик московского «Спартака». Во время экспедиции брал с собой на МКС спартаковский вымпел, который впоследствии подарил клубному музею.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сайт «Рязанский Сергей Николаевич — Герой РФ, летчик-космонавт»
 
 
 
 
 

Космонавты России
Выпускники биологического факультета МГУ
Выпускники ИМБП
Учёные России